

Продукција

Дугометражни филмови

ТВ филмови 

 1970 ▼ |  1980 ▼ |  1990 ▼

ТВ серије

Види још 
 Босанскохерцеговачка радио-телевизија

Спољашње везе 
 Телевизија Сарајево ИМДБ

Југословенске издавачке куће
Предузећа из Сарајева
Кинематографија Босне и Херцеговине